Marcin Kazanowski (1523–1587) – poseł na sejm, rotmistrz królewski 
 Marcin Kazanowski (1563–1636) – hetman polny koronny, wojewoda podolski